Dortmunder Straße ist der Name folgender Straßen:

 Dortmunder Straße (Berlin), Straße in Berlin
 Dortmunder Straße (Recklinghausen), Straße in Recklinghausen